Il doppio del torneo di tennis Open 13 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Martin Damm e Radek Štěpánek che hanno battuto in finale Mark Knowles e Daniel Nestor 6-2 6-7(4) 10-3.

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (quarti di finale)

 Maheš Bhupáthí /  Fabrice Santoro (primo turno)
 Martin Damm /  Radek Štěpánek (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open 13 2006
ATP Tour 2006